Per Engström kan avse:
Per Engström (1857–1928), sigill- och medaljgravör
Per Engström (1873–1931), konstnär
Per Leander Engström (1886–1927), kallas enbart Leander Engström
Per Ragnar Engström (1905–1992), konstnär, kallas enbart Ragnar Engström (konstnär)
Per Engström (1920–2018), konstnär (tecknare och målare)
Per Engström (född 1942), fackboksförfattare
Per Engström (född 1963), författare
Per Engström (född 1974), nationalekonom, docent

Källor